Ernst von Bodelschwingh ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Bodelschwingh der Ältere (1794–1854), preußischer Staatsminister
 Ernst von Bodelschwingh (Landrat) (1830–1881), deutscher Offizier und Landrat
 Ernst von Bodelschwingh (Politiker) (1906–1993), deutscher Politiker (CDU), MdB